Het Nederlands Kampioenschap Tafeltennis is een jaarlijks tafeltennistoernooi waarin de beste spelers met de Nederlandse nationaliteit tegen elkaar uitkomen. De NTTB organiseert het evenement sinds 1935. De deelnemers strijden in de onderdelen mannen enkelspel, vrouwen enkelspel, mannen dubbelspel, vrouwen dubbelspel en gemengd dubbel.

Lijst van Nederlandse kampioenen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Meervoudige winnaars

Mannen

Vrouwen

Externe links 
  tafeltennis.nl